Sezon 2013/2014 Pucharu Świata kobiet w skokach narciarskich – 3. sezon Pucharu Świata kobiet w skokach narciarskich. Rozpoczął się 6 grudnia 2013 roku na normalnej skoczni Lysgårdsbakken w Lillehammer w Norwegii, a zakończył 22 marca 2014 roku na dużej skoczni Bloudkova velikanka w Planicy w Słowenii. Ostateczny kalendarz zawodów został zatwierdzony w czerwcu 2013 roku w Dubrowniku w Chorwacji.

Podczas sezonu 2013/2014 odbyła się pierwsza w historii edycja konkursu olimpijskiego pań. Zawody rozegrano 11 lutego 2014 roku w Soczi w  Rosji.

Obrończynią Pucharu Świata wśród kobiet była Japonka Sara Takanashi. Zawodniczce udało się obronić tytuł, wyprzedzając o 914 punktów reprezentantkę Niemiec Carinę Vogt. Trzecie miejsce ze stratą 961 punktów do zwyciężczyni zajęła Yūki Itō. W Pucharze Narodów zwyciężyła reprezentacja Japonii przed reprezentacjami Niemiec oraz Słowenii.

Magdalena Pałasz została pierwszą polską skoczkinią narciarską, która zdobyła punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Dokonała tego 1 lutego 2014 roku w Hinzenbach w Austrii zajmując 28. miejsce w konkursie PŚ.

Zwycięzcy

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Konkursy drużynowe

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata 
Stan po 18 / 18 konkursów

Klasyfikacja Pucharu Narodów 
Klasyfikacja po 19 / 19 konkursów

Zobacz też 
 Puchar Kontynentalny kobiet w skokach narciarskich 2013/2014
 Puchar Świata w skokach narciarskich 2013/2014

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

!